Highland Village désigne :

 Highland Village, ville située en Nouvelle-Écosse

 Highland Village, ville située en Californie ;
 Highland Village, ville située dans le Texas.

Homonymie de toponyme